Romagny (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Romagny (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia